Пичгау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  Население составляет 1599 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 12,19 км². Официальный код  —  6 03 22.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Шобер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии